Старище — название нескольких населённых пунктов:
 Старище (Минская область) Белоруссии.
 Старище — деревня в Порховском районе Псковской области России.
 Старище — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области России.